Санта Магдалена Хикотлан има више значења:

 Општина Санта Магдалена Хикотлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Магдалена Хикотлан (Санта Магдалена Хикотлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику